Brachianodon (Брахианодон — „кратка крезуба животиња”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле парафилетске породице Metacheiromyidae, који је у периоду раног еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Врста Brachianodon westorum је имала робусну грађу тијела и у просјеку је тежила од 1 до 2,7 kg. Ова врста сисара је била мирмекофагни сисар (тј. хранила се са мравима и термитима).

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Brachianodon.

Временска распрострањеност рода Brachianodon унутар парафилетске породице Metacheiromyidae

Види још 
 Класификација сисара
 Metacheiromyidae

Референце 

Palaeanodonta
Изумрли сисари Северне Америке